Gaspard Gustave de Coriolis
 Efecte de Coriolis